Ци́ркуль может означать:
 Циркуль — инструмент для черчения дуг и окружностей.
 Циркуль — созвездие южного полушария неба.
 Циркуль — галактика в созвездии Циркуль.
 Циркуль — элемент в фигурном катании, относится к классу спиралей.
 Циркуль и Наугольник — одни из главных символов масонства.
 Циркуль — герой книг Николая Носова о Незнайке.
 Циркуль — остров в Карском море.